Kazahstanska bendijska reprezentacija predstavlja državu Kazahstan u športu bendiju.

Sudjeluje na bendijskim SP-ima od raspada SSSR-a, od 1994.

Uspjesi 

Osvajači su brončanog odličja na SP-ima 2003., 2005., 2012., 2013., 2014. i 2015. godine.

Poznati igrač im je Aleksej Nikišov.

Vanjske poveznice 

Podatci o momčadi

Bendijske reprezentacije
Bendi